Jméno a příjmení Martin Dvořák má více osob:

 Martin Dvořák (senátor) (* 1948) – lékař a bývalý senátor za obvod Český Krumlov
 Martin Dvořák (politik) (* 1956) – předseda strany Volba pro město Hradec Králové, bývalý primátor Hradce Králové a následně administrátor v misi OSN v Kosovu
 Martin Dvořák (triatlonista) (* 1960) – podnikatel a bývalý reprezentant České republiky v triatlonu
 Martin Dvořák (manažer) (* 1970) – manažer, bývalý ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy a bývalý ředitel Prima TV
 Martin Dvořák (tanečník) (* 1979) – český tanečník, choreograf, režisér a pedagog